Гран-при Бельгии 1958 года — гонка Формулы-1, состоявшаяся 15 июня 1958 года на трассе Спа-Франкоршам. Она стала пятым этапом чемпионата мира и 19-м Гран-при Бельгии.

Гран-при Бельгии вернулся в календарь чемпионата после годичного отсутствия обновлённым: были перестроены боксы, расширен пит-лейн, а также было заново уложено покрытие на всем протяжении трассы.

Победу в гонке одержал британский гонщик Тони Брукс на Vanwall. Для него эта победа стала первой «единоличной», так как победу в Гран-при Великобритании 1957 года он одержал совместно с Моссом. Вторым финишировал его соотечественник Майк Хоторн на Ferrari 246 F1, а третье место занял напарник Брукса по команде Стюарт Льюис-Эванс, для которого этот финиш оказался лучшим в карьере. В этой гонке также впервые стартовала (а также финишировала) женщина — Мария-Тереза де Филиппис за рулём частного Maserati 250F финишировала десятой и последней, в двух кругах позади лидера.

Круги лидирования: Тони Брукс 21 кругов (1, 3, 6-24); Питер Коллинз 3 кругов (2, 4-5).

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки